Caroselinum distans är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Caroselinum distans ingår i släktet Caroselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
distans